Али Мамедов
 Мамедов, Али Аскер Джафар оглы (1919—2000) — азербайджанский и советский арабист, востоковед, переводчик.
 Мамедов, Али Гусейн оглы (1955—1992) — советский и азербайджанский офицер полиции, Национальный Герой Азербайджана.
 Мамедов, Али Джалил оглы (1898—1968) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда.